Сиби́нкич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Сибинкич, Бора (род. 1978) — сербский гребец-байдарочник;
 Сибинкич, Пётр (род. 1976) — сербский и болгарский гребец-байдарочник;